Футбольная лига Англии 1920/21 () — 29-й сезон Футбольной лиги Англии. В этом сезоне Футбольная лига расширилась до трёх дивизионов, в каждом из которых выступало по 22 команды.

Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Бернли». Второй дивизион выиграл «Бирмингем». Первым в истории победителем Третьего дивизиона Футбольной лиги стал клуб «Кристал Пэлас».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1920/21 на сайте RSSSF.com

1920
Футбол в Англии в сезоне 1920/1921